Појам Саљут може да се односи на:
 Програм Саљут,
 Саљут 1,
 Саљут 2,
 Саљут 3,
 Саљут 4,
 Саљут 5,
 Саљут 6,
 Саљут 7,